Montégut (Landy) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Montégut (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Montégut (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje